El término japonés Kawachi puede hacer referencia a:

La Provincia de Kawachi, una de las antiguas provincias de Japón.
Kawachi (Osaka), una antigua ciudad en la Prefectura de Osaka.
Kawachi (Ibaraki), una población (町 machi) en la Prefectura de Ibaraki.
Kawachi (Ishikawa), una antigua población en la Prefectura de Ishikawa.
Kawachi (Tochigi), una antigua ciudad en la Prefectura de Tochigi.
Kawachi ondo, un género de música japonesa.
La Clase Kawachi de acorazados de la Armada Imperial Japonesa.
El Kawachi, acorazado líder de la clase anterior.

Por homofonía, también puede hacer referencia al lugar ceremonial Cahuachi, de la cultura Nazca del Perú.